Suhajda József (1886–1948) cukrász, csokoládégyáros.
 Suhajda József (1915–1988) országgyűlési képviselő, bőrgyári munkás.